Quíron — centauro da mitologia grega
 Guy R. Chiron — botânico francês
 2060 Quíron — corpo menor do sistema solar externo
 Bugatti 18/3 Chiron — protótipo de um carro superesportivo da Bugatti de 1991
 Bugatti Chiron — supercarro produzido pela Bugatti em 2016